Amerikai Egyesült Államok
 Gillette (Colorado)
 Gillette (Florida)
 Gillette (New Jersey)
 Gillette (Wyoming)